Зульфикаров — фамилия.

Известные носители:
 Зульфикаров, Бакдаулет Талгатулы (род. 2001) — казахстанский футболист, нападающий.
 Зульфикаров, Тимур Касымович (род. 1936) — русский поэт, прозаик и драматург, сценарист.